Cenate (Nardò), een plaats in de Italiaanse gemeente Nardò
 Cenate Sopra, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo, regio Lombardije
 Cenate Sotto, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo, regio Lombardije